"San Manuel", forma castelhana de São Manuel, pode significar:

 San Manuel (Arizona), região censo-designada dos EUA
 San Manuel (Cortés), cidade de Honduras
 San Manuel Chaparrón, município guatemalteco do departameto de Jalapa
 San Manuel Colohete, cidade hondurenha do departamento de Lempira
 San Manuel-Linn, região censo-designada do Texas

Ver também
 

Desambiguações de topônimos